Charles Mulgrew (1986 -), footballeur écossais ;
 Kate Mulgrew (1955 -), actrice américaine.

Voir aussi 
 Mulgrew Miller (1955 -) un pianiste de jazz américain.